Санкт-Георген-на-Лайсе () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32012.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Штефан Шустер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 Партия F.T. занимает 1 место.
 СДПА занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Нижней Австрии